Fatehpur ist eine Stadt im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. 
Die Stadt (Nagar Palika Parishad) erstreckt sich über 56,98 km² und besitzt 30 Wards.

Lage 
Fatehpur ist die Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts. Sie liegt in der Gangesebene zwischen den Flüssen Ganges und Yamuna. Kanpur liegt knapp 80 km nordwestlich, Prayagraj 115 km ostsüdöstlich.

Die nationalen Fernstraßen NH 2 (Kanpur-Allahabad-Highway) und NH 232 kreuzen sich in Fatehpur. Die Bahnlinie Kanpur–Prayagraj passiert die Stadt Fatehpur.

Bevölkerung 
Beim Zensus 2011 besaß die Stadt 193.193 Einwohner. 
Die Geschlechterverteilung lag bei 908 Frauen auf 1000 Männer, die Alphabetisierungsrate bei 76,48 %.
69 % sind Hindus, 31 % Muslime.

Klima 
Das Klima in Fatehpur ist warm-gemäßigt. In den Monsunmonaten Juli und August fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 928 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 25,9 °C.

Weblinks 
 Webseite von Nagar Palika Parishad (Fatehpur Uttar Pradesh)

Einzelnachweise 

Ort in Uttar Pradesh
Nagar Palika Parishad in Uttar Pradesh
Distrikt Fatehpur